Куале́н (также Коален и Квален; )

  — средневековое французское герцогство в западной части графства Нант.

Герцоги де Куален
 Камбу де Куален, Арман дю — парижский прево.
 Камбу де Куален, Пьер-Арман дю — кардинал, епископ Орлеана, герцог де Куален (1706—1713)
 Камбу де Куален, Анри Шарль дю — французский прелат, епископ Мецкий, по имени которого названа Коаленовский трактат.
 Камбу де Куален, Пьер дю — пэр Франции.

См. также 
 Коаленовский трактат (; X век) — анонимная греческая рукопись из собрания Анри-Шарля дю Камбу де Куален.
 «Месье де Куален, или Человек необычайной вежливости» (; 1838) — пьеса Эжена Лабиша.
 Квален